Economic Operator Registration and Identification in de Europese Unie
 Btw-nummer (België)
 Btw-nummer (Nederland)